Horvátország
Dodoši, falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Montenegró
Dodoši, falu Cetinje községben